SBR steht für:

 Säure-Base-Reaktion
 Schleuderbetonrohr
 Schmalbandrauschen
 die englische Ausgabe von Schmalenbachs Zeitschrift für betriebswirtschaftliche Forschung
 Schneller Brutreaktor
 Seniorenbeirat, beratender Rat der Stadtverwaltung
 Sequencing Batch Reactor
 Sequenzielles Biologisches Reinigungsverfahren
 Spektralband-Replikation, ein Audiokompressionsverfahren
 Staatliche Bibliothek Regensburg
 Stadtbrandrat
 Starbulls Rosenheim
 Statistical Bit Rate, eine andere Bezeichnung für Variable Bit Rate
 Styrol-Butadien-Kautschuk (Styrene Butadiene Rubber), ein Ausgangsstoff für synthetische Gummiwerkstoffe

s. Br. steht für:

 südliche Breite

SBR